Zych − polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 14 083 osoby.

Osoby o tym nazwisku:
 Adam Zych – polski psycholog, pedagog, poeta, eseista i tłumacz
 Anna Zych (ur. 1988) – lekkoatletka polska, trójskoczkini
 Bogumił Zych – poseł X kadencji Sejmu PRL i I kadencji sejmu RP, działacz społeczny 
 Bogusław Zych – polski florecista
 Bronisław Zych - funkcjonariusz UB i SB, pułkownik UOP i zastępca dyrektora Zarządu I UOP (wywiad)
 Franciszek Zych (1853–1934) – polski pedagog, działacz społeczny
 Gabriela Zych (1941–2010) – współzałożycielka stowarzyszenia Rodzin Katyńskich
 Jakub Zych (1842–1917) – polski duchowny katolicki
 Jan Zych – poseł do Sejmu Krajowego Galicji II kadencji
 Jan Zych (1931–1995) – polski poeta, tłumacz
 Jan Zych – polski fotograf
 Józef Zych – polski podpułkownik
 Józef Zych – polski prawnik i polityk
 Marian Zych – polski muzyk
 Michał Zych – polski łyżwiarz figurowy
 Stefan Zych (1897–1940) – kapitan Wojska Polskiego, ofiara zbrodni katyńskiej
 Sylwester Zych (1950–1989) – wikariusz parafii św. Jakuba, skazany za udział w zabójstwie Zdzisława Karosa
 Tadeusz Zych – historyk, dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega
 Wiesław Zych – polski sędzia koszykarski, działacz sportowy
 Władysław Zych (1900–1964) – polski artysta plastyk zajmujący się m.in. szkłem artystycznym
 Władysław Zych (1899–1981) – polski paleontolog i geolog
 Jan Nowak-Jeziorański (1914–2005) – polski polityk, politolog, dziennikarz, żołnierz AK o pseudonimie "Zych", działacz społeczny

Przypisy 

Polskie nazwiska